В Соединённых Штатах насчитывается 3 округа с названием Марри ():
 округ Марри — штат Джорджия
 округ Марри — штат Миннесота
 округ Марри — штат Оклахома